Josef Straka è il nome di diverse persone:
Josef Straka (canottiere 1904), Sr. (1904-1976), canottiere cecoslovacco 
Josef Straka (canottiere 1948), Jr. (1948), canottiere cecoslovacco
Josef Straka (hockeista su ghiaccio) (1978), hockeista su ghiaccio ceco